Neemuch (district), een district van de Indiase staat Madhya Pradesh
 Neemuch (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Neemuch